Михаи́л Виссарио́нович Садо́вский (род. 25 февраля 1948, Свердловск) — советский российский физик, академик РАН (2003). Сын советского металловеда академика В. Д. Садовского.

Биография 
В 1971 году окончил физический факультет Уральского государственного университета (УрГУ, Свердловск). В 1971—1974 — аспирант теоретического отдела Физического института АН СССР (ФИАН, Москва) (научный руководитель — Л. В. Келдыш).

В 1974—1987 гг. — научный сотрудник Института физики металлов (ИФМ) УНЦ АН СССР (Свердловск). Кандидат физико-математических наук (1975), доктор физико-математических наук (1986).

С 1987 по 2017 год — заведующий лабораторией теоретической физики Института электрофизики (ИЭФ) УрО РАН (в 1993—2002 гг. — заместитель директора ИЭФ УрО РАН). В настоящее время — главный научный сотрудник этой лаборатории.

Профессор кафедры теоретической физики УрГУ (с 1991 по 2010 годы).

В 2011—2013 гг. — по совместительству, заведующий лабораторией квантовой теории конденсированного состояния Института физики металлов (ИФМ) УрО РАН.

В 2013—2018 гг. — главный научный сотрудник этой лаборатории и научный руководитель отдела теоретической физики ИФМ УрО РАН.

В 1994 году избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 году — академиком РАН, член Президиума УрО РАН, член бюро Отделения физических наук РАН.

Научные интересы 
Основные научные интересы связаны с электронной теорией неупорядоченных систем (разработал полевой подход в теории локализации Андерсона, самосогласованную теорию локализации, построил точно решаемые модели псевдощелевого состояния), теорией сверхпроводимости (сильно неупорядоченные сверхпроводники вблизи перехода Андерсона, высокотемпературная сверхпроводимость и псевдощель) и теорией сильно коррелированных систем (разработал обобщения динамической теории среднего поля). Внес существенный вклад в изучение электронных спектров  высокотемпературных сверхпроводников на основе железа.

Научная деятельность 
Член редколлегий «Журнала экспериментальной и теоретической физики» и журнала «Успехи физических наук».

Член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, один из авторов «Письма десяти академиков», член «Клуба 1 июля».

По состоянию на конец 2020 года, академик Садовский является автором более 180 научных статей. Индекс цитирования по Google Scholar более 3500, индекс Хирша — 32.

Награды 
 Премия имени А. Г. Столетова (2002) — за цикл работ «Эффекты сильного разупорядочения в высокотемпературных сверхпроводниках: теория и эксперимент»
 Золотая медаль имени В. Л. Гинзбурга (2016) — за цикл работ по теоретическим проблемам физики высокотемпературных сверхпроводников
 Серебряная медаль имени М. Н. Михеева ИФМ УрО РАН (2017)
 Золотая медаль УрО РАН имени С. В. Вонсовского (2018)

Библиография 
 Некоторые вопросы электронной теории неупорядоченных систем (диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук). — М., 1974.
 Электронные свойства неупорядоченных систем вблизи перехода Андерсона (диссертация на соискание учёной степени доктора физико-математических наук). - М., 1985
 
 
 
 
 Michael V. Sadovskii. Diagrammatics. Lectures on selected problems in condensed matter theory. - Singapore: World Scientific, 2006. - 346 с.
 Michael V. Sadovskii. Statistical Physics. - Berlin; Boston: De Gruyter, 2012. - 282 с.
  - 409 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Михаил Виссарионович Садовский (к 60-летию со дня рождения) // Успехи физических наук. — 2008. — № 2. — С. 223—224.
 Академику Садовскому Михаилу Виссарионовичу — 60 лет! 
 Садовский Михаил Виссарионович
 Садовский Михаил Виссарионович // Уральская историческая энциклопедия

Преподаватели Уральского государственного университета
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Лауреаты премии имени А. Г. Столетова
Подписавшие «Письмо десяти»
Награждённые Золотой медалью имени В. Л. Гинзбурга